

Cinéma 
 , film de Lyes Salem sorti en 2008 ;
 , film d'animation  d'Émile Cohl de 1913 ;
 , film muet réalisé par Dave Fleischer de 1924 ;
 , thriller américain de Natalia Garcia sorti en 2007 ;
 , film américain réalisé par Russell Birdwell de 1929 ;
 , titre original de Doubles masques et agents doubles, film britannique de Basil Dearden de 1965 ;
 , film philippin produit par Joseph Estrada de 1967 ;
 , thriller américain de Bob Swaim sorti en 1988 ;
 , film DtV de Mia Wewer sorti en 2010 ;
 Masquerade, film sud-coréen de Choo Chang-min sorti en 2012 ;
 Masquerade, film (thriller) américain de Shane Dax Taylor, sorti en 2021.
 Mascarade, film (thriller) français de Nicolas Bedos, sorti en 2022.

Jeu vidéo 
 Masquerade, jeu vidéo d'aventure sorti en 1983.

Littérature 
Masquerade, livre illustré pour enfant par  Kit Williams

Musique

Groupe 
 , groupe de hip hop britannique présent sur le label Streetwave de 1985 à 1988 ;
 , groupe avec Drafi Deutscher connu pour le hit Guardian Angel, figurant sur l'album The Sound of Masquerade sorti le  ;
 , groupe finlandais de death rock
 , groupe de rock suédois ;

Album 
 , album de Thousand Foot Krutch sorti le  ;
 , album de Mêlée sorti le  ;
 , album du groupe Rondò Veneziano sorti en  ;
 , album du groupe Running Wild sorti en  ;
 , album de Dreams of Sanity sorti le  ;
 , album de Wyclef Jean sorti le  ;
 , album de Golden Dawn sorti le  ;
 , album de The Legendary Tigerman sorti en  ;
 , album d'Eric Saade sorti le .

Chanson 
 , chanson de Thousand Foot Krutch, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Linkin Park, figurant sur l'album The Hunting Party sorti le  ;
 , chanson de Voltaire, figurant sur l'album Raised by Bats sorti en 2014 ;
 , chanson d'Aoi sortie en 2009 ;
 , chanson d'Eric Saade, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Puppetmastaz sur l'album The Break Up sorti le  ;
 , chanson de Nicki Minaj, figurant sur l'album Pink Friday: Roman Reloaded sorti le  ;
 , chanson du groupe coréen 2PM, figurant sur l'album Legend of 2PM sorti le  ;
 , chanson de la comédie musicale The Phantom of the Opera ;
 , chanson du groupe allemand Tokio Hotel, figurant sur l'album Kings of Suburbia sorti le  ;
 , single de Kaya sorti le  ;
 , chanson d'Ashley Tisdale, figurant sur l'album Guilty Pleasure sorti le  ;
 , chanson des Backstreet Boys, figurant sur l'album This Is Us sorti le  ;
 , chanson de Berlin, figurant sur l'album Pleasure Victim sorti en 1982 ;
 , chanson de Jack Hylton and His Orchestra présente sur le film Shining ;
 , single de Rania sorti en 2011 ;
 , single de Skids, figurant sur la compilation Greatest Hits of Big Country and the Skids sorti le  ;
 , chanson de Soul Asylum, figurant sur l'album Say What You Will, Clarence...Karl Sold the Truck sorti le  ;
 , chanson de Swing Out Sister, figurant sur l'album Kaleidoscope World sorti le  ;
 , chanson de Symphony X, figurant sur l'album Symphony X sorti en 1994 ;
 , chanson de Versailles, figurant sur l'album Holy Grail sorti le  ;

Télévision

Série télévisée 
 , série télévisée diffusée de 1983 à 1984 créée par Glen A. Larson ;
 , série télévisée diffusée en 2015, réalisée par Peter H. Hunt.

Téléfilm 
 , téléfilm américain d'Earl Bellamy diffusé en 1955 ;
 , téléfilm américain de Roy Campanella II diffusé en 2000.

Voir aussi